Морея́с-ла-Ілла́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 710 км на південь від Парижа, 155 км на південний захід від Монпельє, 25 км на південь від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1199 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2721,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мореяс-ла-Іллас на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Мореяс-ла-Іллас 
 [ Розташування муніципалітету Мореяс-ла-Іллас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї